Como bonita se conoce a:

Geografía 

Bonita (California)
Bonita (Luisiana)
Bonita Springs, localidad del estado de Florida.

Personalidades 

 Bonita Pietila, directora de casting y productora de la serie de televisión de animación “Los Simpson”.

Música 

 «Bonita», canción de Juanes lanzada en 2019.

Otros 

Bonita Banana Fútbol Club
Bonita Open Solution